een islamitische staat, het politieke concept van een op de islam gebaseerde staat: zie islamitische republiek;
 Islamitische Staat Afghanistan (1992-2001);
 Islamitische Staat sinds 29 juni 2014, een militie gewapend actief in Irak en Syrië, ook bekend als:
 Islamitische Staat Irak (ISI; 2006-2013);
 Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL; 2013-2014);
 Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS);
 Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) sinds 26 januari 2015, actief in Afghanistan en Pakistan

Zie ook 
Islamisme of politieke islam;
 Kalifaat.